Avesnes (districte de Montreuil), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Avesnes-les-Aubert, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Avesnes-lès-Bapaume, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Avesnes-en-Bray, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Avesnes-Chaussoy, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Avesnes-le-Comte, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Avesnes-sur-Helpe, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Avesnes-en-Saosnois, municipi al departament del Sarthe (regió del País del Loira, França)
 Avesnes-le-Sec, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Avesnes-en-Val és un municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)
 Haute-Avesnes, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Cantó d'Avesnes-le-Comte, cantó francès al districte d'Arràs (Pas de Calais)
 Cantó d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, divisió administrativa al departament del Nord (Alts de França)
 Cantó d'Avesnes-sur-Helpe-Sud, divisió administrativa al departament del Nord (Alts de França)
 Districte d'Avesnes-sur-Helpe, districte al departament del Nord (Alts de França) 
 Senyoria d'Avesnes, jurisdicció feudal del Sacre Imperi que va sorgir cap al 1050 fundada per Guedrí el Barbut